Antonio Baldini ist der Name folgender Personen:

* Antonio Baldini (Bischof) (1770–1830), italienischer Kurienerzbischof
 Antonio Baldini (Schriftsteller) (1889–1962), italienischer Schriftsteller